Chascomús hace referencia a varios artículos:

Lugares en la provincia de Buenos Aires, Argentina
Ciudad de Chascomús
Laguna de Chascomús
Partido de Chascomús, división administrativa;
Chascomús Country Club, barrio cerrado en el Partido de Chascomús;
Estación Chascomús, antigua estación de tren de Chascomús, Argentina.
Terminal Ferroautomotora de Chascomús, nueva estación de ferrocarril de Chascomús.

Hechos históricos
Batalla de Chascomús (1839)